Perner ist der Familienname folgender Personen:
 eine alte steirische Adelsfamilie, siehe Perner (Adelsgeschlecht)

 Antonín Perner (1899–1973), tschechoslowakischer Fußballspieler
 Bernd Perner, deutscher Basketballspieler
 Conradin Perner (* 1943), Schweizer Anuak-Forscher und IKRK-Mitarbeiter
 Ignaz Perner (1796–1867), deutscher Jurist, Begründer der Tierschutzbewegung
 Jakob Perner (1870–1925), österreichischer Politiker (CSP), Salzburger Landtagsabgeordneter
 Jan Perner (1815–1845), tschechischer Patriot und Eisenbahnbauer
 Josef Perner (* 1948), österreichischer Psychologe und Hochschullehrer
 Katja Perner-Wrobel, deutsche Fußballspielerin
 Klemens Perner (1889–1970), österreichischer Musiker
 Nina Perner (* 1986), deutsche Skirennläuferin
 Richard Perner (1876–1955), deutscher Redakteur und Hamburger Senator
 Rotraud A. Perner (* 1944), österreichische Juristin, Psychotherapeutin und Publizistin
 Rudolf Perner (1899–1982), deutscher Glockengießer
 Stefan Perner (* 1980), österreichischer Rechtswissenschaftler und Universitätsprofessor
 Wolfgang Perner (1967–2019), österreichischer Biathlet

Perner ist der Name folgender Unternehmen:
 Glockengießerei Rudolf Perner, deutsche Glockengießerei
 Perner Produktions GmbH, österreichischer Spieleverlag, siehe Peri Spiele

Siehe auch:
 Berner